Алешандре Алвес да Силва (; род. 6 марта 1981), более известный под именем Алешандре () — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
В 1999 году попал в заявку клуба «Гуарани» Кампинас. В 2002 году перебрался в «Сантос», с которым в дебютном сезоне стал чемпионом Бразилии. В 2004 году присоединился к российской команде «КАМАЗ», однако вскоре пополнил ряды подмосковного «Сатурна», за который дебютировал 27 марта в выездном матче 3-го тура чемпионата России против «Зенита», выйдя на замену Адриану Бастии. В январе 2005 года перешёл в испанский клуб «Понтеведра», был игроком основного состава. Летом того же года подписал контракт с клубом «Лорка Депортиво», который получил право выступать во втором дивизионе и успешно начал первую часть сезона, однако во второй части произошёл резкий спад в игре, и он потерял место в стартовом составе, уступив его Хуану Карлосу Рамосу. В следующем сезоне также начал выступать как игрок стартового состава, но серьёзная травма колена помешала ему доиграть чемпионат. По итогам сезона «Лорка Депортиво» вылетел во второй дивизион Б, а Алешандре не имел паспорт ЕС и подписал контракт с лихтенштейнским клубом «Вадуц». По окончании сезона стал свободным агентом и вернулся в Лорку, выступая за «Сьюдад-де-Лорка». После краткого пребывания в «Вильярробледо» перешёл в клуб «Лорка Атлетико». Год спустя перебрался в мексиканский клуб «Чьяпас», затем в клуб «Лобос БУАП», после чего вернулся в Бразилию.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гуарани» Кампинас
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Понтеведра»
Игроки ФК «Лорка Депортива»
Игроки ФК «Вадуц»

Игроки ФК «Риу-Клару»

Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Арапонгас»
Игроки ФК «Лобос БУАП»
Игроки ФК «Сан-Жозе» Сан-Жозе-дус-Кампус